La World League di pallanuoto (FINA Water Polo World League) è stata una competizione pallanuotistica internazionale per squadre nazionali organizzata dalla Fédération Internationale de Natation. Il torneo maschile vide la sua prima edizione nel 2002 a Patrasso, mentre il torneo femminile, nato per soddisfare il crescente interesse creatosi attorno alla pallanuoto femminile dopo l'introduzione ai Giochi Olimpici, venne disputato per la prima volta nel 2004 a Long Beach. Nell'ottobre del 2022 la FINA ha annunciato che il torneo sarebbe stato sostituito, a partire dal 2023, con la FINA Water Polo World Cup.

Formula
Il torneo, sia maschile che femminile, era diviso in due fasi. Nella prima fase le squadre si affrontavano in gironi di qualificazione su base continentale. Al termine di questa prima fase, le sette squadre migliori si qualificavano, insieme al paese organizzatore, alla cosiddetta Super final. Nella Super Final si disputava una fase a gironi che serviva a determinare la griglia delle gare a eliminazione diretta, a cui accedevano tutte le otto partecipanti.

Torneo maschile

Albo d'oro

Medagliere

Partecipazioni e piazzamenti

Presenze: Turno di qualificazione+Super Final

Torneo femminile

Albo d'oro

Medagliere

Partecipazioni e piazzamenti

Presenze: Turno di qualificazione+Super Final

Fonti

Collegamenti esterni
 Pagina ufficiale sul sito FINA

FINA Water Polo World League